Грузман — еврейская фамилия. Известные носители:
 
 Грузман, Борис Наумович (род. 1934) — советский шахматист, тренер.
 Грузман, Григорий Исаакович (Grigory Gruzman, род. 1956) — немецкий пианист и музыкальный педагог.
 Грузман, Лейб Абрамович (1901—1961) — еврейский журналист (на идише).
 Грузман, Шулим Айзикович (?—1919) — большевистский деятель в Донбассе.